Levi er et navn, der bruges om flere personer og steder:

 Levi – den tredje af patriarken Jakobs 12 sønner
 Levi (Finland) – et fjeld og vintersportssted i finsk Lapland
 Matthæus – evangelisten, der i de øvrige evangelier omtales som Levi